Een gemeente in Haïti, zie Ennery (Haïti)

 Ennery (Moselle)
 Ennery (Val-d'Oise)